Соме́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 35 км на південний схід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4930 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12465,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сомен на сайті французького Національного інституту географії
 Сомен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сомен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сомен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки 

Муніципалітети департаменту Нор